Compile — японская компания, разработчик видеоигр. Основана Масамитсу Ниитани (Masamitsu Niitani, также известен как «Moo») в 1983 году под названием Programmers-3. Среди наиболее известных игр компании — франчайз Puyo Puyo и скролл-шутеры Aleste, Guardian Legend и Zanac. Компания выпускала игры для разных платформ и известна по активной поддержке компьютеров стандарта MSX и игровой консоли PC Engine.

В 2002 году компания обанкротилась. Бывшие сотрудники создали несколько собственных компаний. Aiky опубликовала последнюю игру Compile, Pochi and Nya. Milestone Inc. специализируется на выпуске игр в жанре скролл-шутера для аркадных игровых автоматов. Compile Heart пытается восстановить бренд, при участии основателя Compile.

Товарный знак Compile используется Compile Heart в качестве торговой марки для продвижения товаров и игр, основанных на свойствах Compile. В 2010 году Compile Heart заключила лицензионное соглашение с D4 Enterprise на создание новых видеоигр на основе франшиз Compile. Это соглашение не влияет на права на серию Puyo Puyo , поскольку Sega сохраняет право собственности на собственность. 

В апреле 2016 года бывший основатель Масамитсу Ниитани основал новую компанию-преемницу Compile — Compile Maru. Компания запустила игру Nyoki Nyoki: Tabidachi Hen для Nintendo 3DS в Nintendo eShop с продолжением, запланированным для Nintendo Switch.

Список игр 
 A.E.
 Adventures of Arle
 Aleste
 Aleste 2
 Aleste Gaiden
 Alien Crush
 Blazing Lazers
 Blitz Try
 Borderline (версия для SG-1000)
 C-So
 Championship Lode Runner
 Devil's Crush
 E.I. - Exa Innova
 Final Justice
 Godzilla: Gojira-Kun
 Ghostbusters
 Golvellius: Valley of Doom
 Gun-Nac
 Guardic
 Gulkave
 Guru Logi Champ
 The Guardian Legend
 Jagur 5
 Loderunner
 Lunar Ball
 Madou Monogatari 1-2-3
 Madou Monogatari A.R.S
 Madou Monogatari: Hanamaru Dai Youchienji
 Madou Monogatari
 Musha Aleste
 Mystic Arts
 Nazo Puyo
 Nazo Puyo 2
 Parlour Games
 Power Strike
 Power Strike II
 Puyo Puyo
 Puyo Puyo Tsu
 Puyo Puyo SUN
 Puyo Puyo~n
 Puyo Wars
 R-Type (версия для Sega Mark III)
 Randar no Bouken (1989)
 Randar II: Revenge of Death (1989)
 Randar no Bouken III: Yami ni Miserareta Majuts...
 Robo Aleste
 Rogue Hearts Dungeon
 RuneMaster
 RuneMaster II
 RuneMaster: War among Three Empires
 Seirei Senshi Spriggan
 Shadowrun (версия для Mega-CD)
 Sonic Classics
 Spriggan Mark 2
 Super Aleste (Space Megaforce в США)
 Super Nazo Puyo 2: Ruruu no Tetsuwan Hanjyouki
 Super Nazo Puyo: Ruruu no Ruu
 Swing
 Tales of the Float Land
 Tombs and Treasures
 Wander Wonder
 Zanac
 Zanac X Zanac

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Compile Heart 
 История скролл-шутеров Compile 
 Обзор игр Compile 

Производители компьютерных игр Японии